Фатхи Исламович Шагаев () — передовик советской чёрной металлургии, обжигальщик Саткинского завода «Магнезит» Министерства чёрной металлургии СССР, Челябинская область, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1923 году в селе Ахмерово (ныне — Ишимбайского района Башкортостана) в крестьянской семье. По национальности — башкир.

В 1940 году трудоустроился на комбинат "Магнезит" в городе Сатка Челябинской области. Сначала работал завальщиком, затем откатчиком шахтного цеха. Предприятие было ведущим в СССР по выпуску огнеупоров.

В 1941 году мобилизован в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. Воевал стрелком 1 Гвардейской стрелковой дивизии  3 Белорусского фронта, в апреле 1944 был тяжело ранен. Впоследствии демобилизован.

Вернулся работать на комбинат. Работал обжигальщиком на шахтных печах, затем стал мастером производственного цеха, с 1971 по 1979 начальник смены ЦМП-1. Принимал участие в рационализаторской работе. Активный наставник молодёжи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достижение высоких показателей и выдающиеся заслуги в чёрной металлургии Фатхи Исламовичу Шагаеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Член КПСС. Являлся депутатом Саткинского городского Совета народных депутатов. Был членом партийного и профсоюзного комитетов завода.

Проживал в городе . Умер 30 декабря 1996 года. Похоронен на городском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (орден Ленина и медаль «Серп и Молот»; 22.3.1966)
 Орден Отечественной войны II степени (11.3.1985)
 медали
 Почётный металлург Министерства цветной металлургии.

Примечания

Литература 
 Челябинская область: Энциклопедия в 7 томах. — Челябинск, 2003—2007.

Ссылки 
 

Металлурги СССР
Члены КПСС
Депутаты городских советов РСФСР